Международный турнир «Кубок Кремля» — международные соревнования по современному пятиборью, учрежденные Федерацией современного пятиборья России, с самым большим для пятиборья призовым фондом. Турнир был организован по инициативе президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова. Он же обеспечил эти соревнования небывалым в истории пятиборья призовым фондом – 100 000 долларов США .

Первый международный московский турнир «Кубок Кремля», об учреждении которого президент Федерации современного пятиборье России (ФСПР) Вячеслав Аминов объявил летом 2010 года во время Финала Кубка мира, был проведен 11-12 июня 2011 года. Ареной соревнования стала КСК «Битца». В рамках турнира 2011 года был разыгран «Кубок памяти Павла Леднева».

Турнир, задуманный как состязание звезд современного пятиборья, стал одним из центральных событий международного календаря. Международный союз (UIPM) включил его в список своих официальных стартов. Соревнования проходят в один день по пяти видам без полуфиналов, награды разыгрываются только в личном первенстве.

Формат проведения
С 2011 по 2015 году Кубок Кремля разыгрывался в личном первенстве. В 2016 – 2019 годах – в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир не состоялся.

В 2021 году турнир обрел новый статус. 1 мая Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении международному турниру «Кубок Кремля» по современному пятиборью статуса соревнования на Кубок Президента Российской Федерации. .

В турнире выступают лучшие пятиборцы мира по персональному приглашению. В Кубке Президента участвуют 24 пятиборца (12 мужчин и 12 женщин), которые выступят в личных соревнованиях по олимпийской программе. Однако они также будут разбиты на 12 смешанных команд. Та команда, у которой сумма личных результатов ее участников будет наибольшей, получит главный трофей турнира – Кубок Президента Российской Федерации.

Сведения о победителях

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Кубок Кремля по современному пятиборью